Copiapó kan syfta på:

 Gruvolyckan i Copiapó 2010 – en olycka i koppar- och guldgruvan San José nära Copiapó i regionen Atacama i norra Chile

Chile 

 Provincia de Copiapó – en provins i Chile
 Copiapó (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Copiapó
 Copiapó – en stad och kommun i Chile
 Copiapó (vulkan) – en vulkan i Chile
 Río Copiapó – en flod i Chile